Velkokníže Petr Nikolajevič Ruský (10. ledna 1864 – 17. ledna 1931) byl členem ruské carské rodiny z dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov.

Mládí a manželství 

Petr byl druhým synem velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče staršího a vévodkyně Alexandry.

Narodil se v Petrohradě. Zvykem bylo, že každý ruský velkokníže musel být členem ruské armády jako poručík a generál. Toto pravidlo neobešlo ani Petra.

26. července 1889 se oženil s princeznou Milicou Petrović-Njegoš, dcerou černohorského krále Nikoly I. Z manželství vzešly čtyři děti :
 Marina Petrovna (11. března 1892 – 15. května 1981), ⚭ 1927 Alexandr Nikolajevič Golicyn (1885–1973)
 Roman Petrović (17. října 1896 – 23. října 1978), ⚭ 1921 hraběnka Praskovia Šeremetěva (18. října 1901 – 21. prosince 1980)
 Naděžna Petrovna (3. března 1898 – 21. dubna 1988), ⚭ 1917 Mikuláš Vladimirovič Orlov (1891–1961), rozvedli se v roce 1940
 Sofie Petrovna (*/† 3. března 1898) byla pochována na klášterním hřbitově v Kyjevě, kde byla její babička, velkokněžna Alexandra Petrovna jeptiškou.

Život na carském dvoře 
V roce 1907 si Petrův bratr Nikolaj vzal princeznu Anastázii Černohorskou, sestru Milice. Tyto dvě sestry společensky ovlivnily carský dvůr na počátku 20. století. Milica i Anastázie se zajímaly o okultismus a získaly tak přezdívku "černá nebezpečí". Také díky jim se s carskou rodinou sblížili mystikové Philippe a Rasputin.

Vyhnanství 
Petr s Milicou prchali před postupujícími bolševiky, v dubnu 1919 se na Krymu nalodili na britský křižník a opustili Rusko. Usadili se na jihu Francie, zde také Petr 17. ledna 1931 zemřel. Jeho žena zemřela v září 1951 v Alexandrii v Egyptě.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ruská velkoknížata
Romanov-Holstein-Gottorp
Narození v roce 1864
Úmrtí v roce 1931
Muži
Úmrtí 17. ledna
Narození 22. ledna
Narození v Petrohradu